Krauss bzw. Krauß ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Übername, der sich ursprünglich auf das krause Haar des Namensträgers bezog. Näheres unter Krause.

Varianten 
 Kraus, Krausz, Craus; weitere siehe Krause. Siehe auch Crusius.
 Ritter von Kraus

Namensträger

A 
 Adolf Krauß (1813–1884), deutscher Jurist
 Alexander Krauß (* 1975), deutscher Politiker (CDU) und Kinderbuchautor
 Alfred Krauß (1862–1938), österreichischer Offizier, Politiker und SA-Führer
 Alison Krauss (* 1971), US-amerikanische Sängerin und Violinistin
 Andreas Krauß (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Angela Krauß (* 1950), deutsche Schriftstellerin
 Annemarie Krauß (1927–2006), deutsche Archivarin
 Annie Krauß (1879–1943), deutsche Hellseherin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 August Krauss (1806–1896), deutscher Mediziner und Autor

B 

 Bernhard Krauss (1810–1875), Arzt und Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Briggan Krauss, US-amerikanischer Jazzmusiker und Klangkünstler
 Bruno Krauss (1921–2005), britischer Schriftsteller, siehe Kenneth Bulmer

C 
 Carl Heinrich Krauß (1812–1849), deutscher Mathematiklehrer
 Christian Ferdinand Friedrich von Krauss (1812–1890), deutscher Naturforscher
 Christiane Krauß (1936–2000), deutsche Ehefrau von Roman Herzog (Bundespräsident), siehe Christiane Herzog

 Constantin Krauß (1864–1928), deutscher Chemiker und Industrieller

D 
 Dan Krauss (* 1972), US-amerikanischer Regisseur, Kameramann und Filmproduzent
 Daniel Krauss (* 1973), deutscher Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 Detlef Krauß (1934–2010), deutscher Rechtswissenschaftler

E 
 Egon Krauss (1905–1985) österreichischer Organologe, Maschinenbauingenieur und Bergführer
 Elisabeth Krauß (1569–1639), deutsche Mäzenin, verheiratete Krauß

 Erika Krauß (1917–2013), deutsche Pressefotografin

 Eugen Krauss (1881–1962), deutscher Bildhauer, Maler und Grafiker

F 
 Ferdinand Krauss (Heimatforscher) (Ferdinand Kraus; 1848–1898), österreichischer Heimatkundler und Reiseschriftsteller

G 
 Gabrielle Krauss (1842–1906), österreichische Sängerin (Sopran)

 Gerd Krauss (1941–2012), deutscher Szenenbildner und Kostümbildner
 Gerd Krauß (* 1952), deutscher Oppositioneller in der DDR
 Gerhard Krauss (* 1960), deutscher Soziologe
 Gottfried Krauß (1936–2017), Tischler und Holzschnitzer
 Gottlieb Friedrich Krauß (1815–1895), Lithograf und Vertreter der Arbeiterbewegung
 Günter Krauss (* 1943), deutscher Goldschmied und Schmuckdesigner
 Günter Krauß (* 1951), deutscher Jurist
 Günther Krauss (1911–1989), deutscher Rechtswissenschaftler
 Gustav Adolf Krauß (1888–1968), deutscher Forstwissenschaftler und Bodenkundler

H 

 Hartmut Krauss (Mediziner) (1932–2001), deutscher Tiermediziner und Mikrobiologe
 Hartmut Krauss (* 1951), deutscher Sozialwissenschaftler und Erziehungswissenschaftler

 Helene von Krauss (1870–1950), österreichische Malerin
 Helmut Krauss (1941–2019), deutscher Schauspieler, Kabarettist und Synchronsprecher
 Helmuth Krauss (1905–1963), österreichischer Schauspieler und Schauspiellehrer
 Henning Krauß (* 1943), deutscher Romanist
 Henry Krauss (1866–1935), französischer Schauspieler und Regisseur

 Hugo Krauss (1874–1935), deutscher Maler

I 
 Irene Krauß (* 1962), deutsche Volkskundlerin, Publizistin und Museumsleiterin
 Irma Krauß (* 1949), deutsche Schriftstellerin

J 
 Jacques Krauss (1900–1957), französischer Filmarchitekt
 Jakob Krauss (1896–1988), deutscher Politiker (CDU), MdL Baden-Württemberg
 Johann Ulrich Krauß (auch Kraus oder Krauss; 1655–1719), deutscher Zeichner, Kupferstecher und Verleger
 Jörg Krauss (* 1958), deutscher politischer Beamter
 Josef Krauß (1839–1924), deutscher Fabrikant, MdL Württemberg

K 
 Karen Krauß (* 1964), deutsche Juristin

 Käthe Krauß (1906–1970), deutsche Leichtathletin
 Konrad Krauß (1904–1978), deutscher Fußballspieler
 Konrad Krauss (* 1938), deutscher Schauspieler
 Kurt Krauß (* 1941), deutscher Fußballspieler und -trainer

L 
 Lawrence Krauss (* 1954), US-amerikanischer Physiker und Astronom
 Leopold Krauss-Elka (1891–1964), österreichischer Komponist
 Lothar Krauß (* 1956), deutscher Gewerkschafter
 Lotti Krauss (1912–1985), Schweizer Malerin, Zeichnerin, Schauspielerin und Kabarettistin 
 Louis Krauß (1862–1927), deutscher Industrieller
 Ludwig Krauß (1886–1963), deutscher Bankbeamter und CVJM-Funktionär
 Ludwig Friedrich Krauss (1757–1851), evangelischer Geistlicher

M 
 Manfred Krauß (* 1939), deutscher Informationstechniker und Hochschullehrer
 Marita Krauss (* 1956), deutsche Historikerin
 Markus Krauss (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Markus Ulrich Siegfried Krauss (1920–2017), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)
 Martin Krauß (* 1964), deutscher Sportjournalist und Autor

 Meinold Krauss (* 1944), deutscher Pfarrer und Journalist
 Michael Krauß (* 1983), deutscher Faustballspieler

N 
 Naomi Krauss (* 1967), Schweizer Schauspielerin
 Nicole Krauss (* 1974), US-amerikanische Schriftstellerin

O 
 Oliver Krauß (* 1969), deutscher Politiker
 Otto Krauss (1884–1971), deutscher Bankier und Politiker
 Otto Krauß (1890–1966), deutscher Regisseur, Dirigent und Intendant

P 
 Pascal Krauss (* 1987), deutscher Mixed-Martial-Arts-Kämpfer
 Paul Krauß (1902–1990), deutscher Psychiater 
 Paula Krauß (1975–nach 2002), österreichische Theaterschauspielerin

 Philipp von Krauß (1792–1861), österreichischer Politiker

R 
 Raiko Krauß (* 1973), deutscher Prähistorischer Archäologe
 Raphael Krauss (* 1973), deutscher Fußballspieler
 Robert Krauß (1894–1953), deutscher Generalmajor
 Robert Frank-Krauss (auch Frank-Krauß; 1893–1950), deutscher Maler
 Roderick Krauss (* 1970), niederländischer Jazzmusiker
 Roland Krauß (* 1946), deutscher Fußballspieler

 Rosalind Krauss (* 1941), US-amerikanische Kunstkritikerin
 Rudolf Krauss (1861–1945), deutscher Literaturwissenschaftler und Archivar
 Rudolf Krauss (General) (1868–1943), österreichischer General der Infanterie
 Rudolf Krauss (Radierer) (1900–1930), österreichisch-tschechischer Graphiker und Radierer
 Ruth Krauss (1901–1993), US-amerikanische Kinderbuchautorin

S 
 Samuel Krauss (1866–1948), ungarischer Rabbiner und Gelehrter
 Stefan Krauß (* 1967), deutscher Skirennläufer
 Steffen Krauß (1965–2008), deutscher Fußballspieler
 Stephen Krauss (1902–1973), österreichischer Psychiater
 Susanne Krauss (* 1967), deutsche Künstlerin (Fotografin, Illustratorin und Autorin)
 Sven Krauß (* 1983), deutscher Radrennfahrer
 Sylvia Krauss-Meyl (* 1951), deutsche Historikerin, Archivarin und Autorin

T 
 Theodor Krauß (1864–1924), deutscher Alternativmediziner
 Theodor Krauss (1883–1962), deutscher Jurist und Richter 
 Thomas Krauß (* 1963), deutscher Biologe und Schauspielchef des Tiroler Landestheaters
 Tim Krauß, bekannt als Tim Taylor (Rapper) (* 1981), deutscher Rapper
 Tom Krauß (* 2001), deutscher Fußballspieler

V 
 Valentin Krauss (1459–1508), genannt auch Crusius, Kronstädter Patriziersohn und Arzt; siehe Brașov#Persönlichkeiten
 Veit Krauß (1893–1968), deutscher Maler und Grafiker in der Lausitz
 Volkmar Krauß (1941–1999), deutscher Politiker (DSU, CDU)

W 

 Wilhelm Krauß (Maler) (1830–1866), deutscher Maler
 Wilhelm Krauss (1887–?), deutscher Bildhauer und Medailleur
 Wilhelm Krauß, deutscher Fußballspieler
 Willi Krauß (1935–2013), deutscher Konteradmiral
 Willy Krauß (1886–1960), deutscher Fußballspieler
 Winfried Krauß (1946–2004), deutscher Politiker (NPD)

Siehe auch 
 Krauss-Maffei, ein deutsches Unternehmen
 Krauss-Helmholtz-Lenkgestell, eine Einrichtung bei Lokomotiven
 Lokomotivfabrik Krauss & Comp. Linz

Weblinks 
 Krauss bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname